Проскурня Георгій Дмитрович — вояк Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.
 Проскурня Михайло Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Проскурня Сергій Владиславович — український театральний режисер, продюсер, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України «Експеримент».
Прізвища